O Momento Musical Philharmonia é uma orquestra sinfônica não profissional de Taiwan. Foi fundada em fevereiro de 1999 pelo maestro Taiwanese Po-Po Chiang.

Ver também
 Lista de orquestras

Orquestras de Taiwan